Giochi d'adulti (Consenting Adults) – film del 1992 diretto da Alan J. Pakula
 Consenting Adults – film TV del 2007 diretto da Richard Curson Smith